

Geografia

Austria 
 Schwarzau – frazione di Artstetten-Pöbring, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Schwarzau am Steinfeld – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Schwarzau im Gebirge – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Schwarzau im Schwarzautal – ex comune ora frazione di Schwarzautal, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Schwarzautal – comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Polonia 
 Schwarzau – antico nome tedesco di Błaszki, comune nel distretto di Sieradz (Łódź)
 Schwarzau – antico nome tedesco di Swarzewo, frazione del comune di Puck nel distretto di Puck (Pomerania)